Il toponimo Koumbia può riferirsi a diverse località:

Koumbia, dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Tuy
Koumbia, comune della Guinea nella prefettura di Gaoual
Koumbia, comune del Mali nel circondario di Yorosso